Wickede ist ein Name folgender Orte:

 Wickede (Ruhr), Gemeinde im Kreis Soest
 Wickede (Dortmund), Stadtteil von Dortmund im Stadtbezirk Brackel

Wickede steht für:
 Wickede (Adelsgeschlecht), deutsches Patrizier- und Adelsgeschlechts

Wickede ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Johann Otto von Wickede (1785–1853), deutscher Forstjunker
 Anton Christoph von Wickede (1773–1822), deutscher Gutsbesitzer, Verwaltungs- und Hofbeamter
 August Georg von Wickede (1807–1879), deutscher Forstmann
 Bernhard von Wickede (1705–1776), Bürgermeister der Hansestadt Lübeck

 Gotthard Gottschalk von Wickede (1684–1737), deutscher Jurist und Politiker, Ratsherr in Lübeck

 Julius von Wickede (1819–1896), deutscher Offizier, Journalist und Schriftsteller
 Karl Friedrich von Wickede (1827–1881), deutscher Schriftsteller und Pädagoge
 Ludwig August Leonhard von Wickede (1797–1867), deutscher Landdrost und Steuerdirektor
 Melchior Thomas von Wickede (1682–1734), Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Nicolaus Otto von Wickede (1757–1793), deutscher Adliger, Oberamtmann und Drost
 Otto von Wickede (1823–1899), deutscher Kammerherr und Gesandter

 Wilhelm von Wickede (1830–1895), deutscher Vizeadmiral